Hacılı – centro abitato del distretto di Bərdə, in Azerbaigian
 Hacılı – centro abitato del distretto di Cəbrayıl, in Azerbaigian
 Hacılı – centro abitato del distretto di Füzuli, in Azerbaigian
 Hacılı – centro abitato del distretto di Şamaxı, in Azerbaigian